

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jerst ich 2
 Krojanty – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Krojanty – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice

Inne 
 Krojanty (przystanek kolejowy)